Taurovenator est un genre éteint de dinosaures de la famille des carcharodontosauridés qui vivait en Amérique du Sud au début du Crétacé supérieur au Cénomanien et au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Il est représenté par une seule espèce, Taurovenator violantei, décrite en 2016 à partir de restes découverts dans la Formation de Huincul, dans la province de Río Negro en Argentine.

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Annexes 
 Liste de dinosaures

Carnosaure
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2016